Serpula VARNING ALLA BILDER VISAR ANNELIDEN SERPULA INTE SVAMPEN är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Serpula i familjen Serpulaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Coniophoraceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Serpula